

Toponyme 
 
 Genesee (rivière), rivière des États-Unis.
 Genesee, ville de l'Idhao.
 Genesee, une ville  du comté d'Allegany, dans l'État de New York.

Presse écrite 
 The Genesee Farmer (1831), journal de l'agriculture et de l'horticulture domestique fondé par Luther Tucker.